een ton gevuld met buskruit (zie aldaar)
 Kruidvat, een drogisterijketen